Lingen (Ems), een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Lingen (Herefordshire), een plaats in Engeland
Graafschap Lingen, een voormalig graafschap in het Heilige Roomse Rijk
Kerncentrale Lingen, een kerncentrale bij de Duitse stad Lingen
Landkreis Lingen, een voormalig district in de Duitse deelstaat Nedersaksen, tegenwoordig onderdeel van het district Emsland